SJ steht für:
 San José (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 San Jose Sharks, NHL-Club
 Segeljacht
 Septate Junction, Zellstruktur in Wirbellosen, die für die Barrierefunktion von Epithelien zuständig ist
 Service juridique, Juristischer Dienst der Europäischen Kommission
 Societas Jesu (Gesellschaft Jesu), Ordenskürzel der Jesuiten
 Springer & Jacoby, ehemalige Hamburger Werbeagentur
 Statens Järnvägar, ehemalige schwedische Staatsbahn
 Stuttgart Journal, Regionalzeitung 
 Spitzbergen (Inselgruppe) und Jan Mayen, die zu Norwegen gehörenden Inseln, Landescode nach ISO 3166
 Shankar-Jaikishan, indisches Musikduo
 Standard Joint, Verbindung von Labor-Glasgefässen mittels kegeliger oder kugeliger Schliffverbindung
 Sriwijaya Air (IATA-Code), indonesische Fluggesellschaft

SJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Glasgow
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Jaworzno
 Rumänien: Kreis Sălaj
 Serbien: Sjenica

sj steht für:
 .sj, die Top-Level-Domain für Svalbard und Jan Mayen

S & J bezeichnet:
 S & J Motor Engineers, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Sozialistische Jugend, verschiedene politische Jugendorganisationen

Abkürzung